Offley ist der Name von

 Christina Offley (* 1993), US-amerikanische Schauspielerin
 Edward Peyton Offley (* 1948), US-amerikanischer Schriftsteller 
 Thomas Offley (um 1500–1582), Oberbürgermeister von London 
 Offley Kurzbezeichnung für Forrester (Portwein)